Lagerstrom ist der Familienname folgender Personen:

 Oscar Lagerstrom (1890–1974), US-amerikanischer Ton- und Filmtechniker
 Paco Lagerstrom (1914–1989), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:

 Lagerström